Polsat SuperHit Festiwal – polski festiwal muzyczny organizowany w Operze Leśnej w Sopocie. Składa się z trzech koncertów: Koncert Platynowy, Hity Sieci bez Tajemnic, Radiowy Przebój Roku, Kabaretonu oraz ewentualnych występów jednego wykonawcy. Festiwal od 2015 r. zastępuje TOPtrendy. Zaplanowana na 22-24 maja 2020 szósta edycja festiwalu została odwołana ze względu na pandemię COVID-19 w Polsce.
W zamian za to w tych dniach Telewizja Polsat pokazywała edycje festiwalu z poprzednich lat.

Edycje festiwalu 
 I edycja: 29-31 maja 2015 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2015. 
 II edycja: 27-29 maja 2016 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2016. 
 III edycja: 26-28 maja 2017 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2017. 
 IV edycja: 25-27 maja 2018 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2018. 
 V edycja: 24-26 maja 2019 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2019. 
 VI edycja: 25-26 czerwca 2021 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2021. 
 VII edycja: 20-22 maja 2022 roku, Polsat SuperHit Festiwal 2022.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Festiwale popowe w Polsce
Kultura w Sopocie